35 км (35-й кіломе́тр, тридцять п'ятий кілометр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

35 км — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Костянтинівка — Ясинувата
 35 км — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Рутченкове — Покровськ
 35 км — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Чаплине — Пологи